Campo Limpo Paulista kan syfta på:

Brasilien 

 Campo Limpo Paulista (kommun), São Paulo, 
 Campo Limpo Paulista (kommunhuvudort), São Paulo,